Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1975.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els set millors resultats dels vuit primers grans premis i cinc dels sis grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava el pitjor resultat en cada una de les dues parts possibles del campionat (7 de 8 i 5 de 6).

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors de 1975

Posició final del Campionat de pilots de 1975 

(Clau de colors)

Competicions esportives del 1975
Temporades de Fórmula 1